Channel Zero steht für:

 Channel Zero (Band), eine Thrash-Metal-Band
 Channel Zero (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (2016–2018)